

Населені пункти та їхні частини
 Рокиці — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Рокиці — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Рокиці — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Рокиці — частина міста Хмельник у Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Рокиці — частина села Воля-Радзішовська в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Рокиці — частина села Канна в гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Рокиці — частина села Рашова в гміні Лесьниця Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Рокиці — осада в гміні Стара Домброва Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки